

Persone
 Giuseppe Battiston (1968) – attore italiano
 Michela Battiston (1997) – schermitrice italiana
 Patrick Battiston (1957) – ex calciatore francese
 Roberto Battiston (1956) – fisico italiano